We Do What We Want п'ятий студійний альбом американської пост-хардкор-групи Emery. Альбом був випущений 29 березня 2011 під двома лебами Tooth & Nail Records та Solid State Records.

Треклист 
 The Cheval Glass (3:16)
 Scissors (3:14)
 The Anchors (3:48)
 The Curse of Perfect Days (4:27)
 You Wanted It (4:16)
 I'm Not Here for Rage I'm Here for Revenge (3:53)
 Daddy's Little Peach (4:02)
 Addicted to Bad Decisions (4:17)
 I Never Got to See the West Coast (4:40)
 Fix Me (3:56)

Джерела 
We Do What We Want 

Альбоми Emery
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми